Brodowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Gottlieb von Brodowsky (1746–1811), königlich preußischer Generalmajor und zuletzt Platzmajor in Warschau
 Paul Brodowsky (* 1980), deutscher Autor